Honka est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 2000), joueur finlandais de hockey sur glace
Fritz Honka (1935-1998), tueur en série allemand
 (né en 1978), homme politique allemand
Julius Honka (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
Matti Honka (1713-1777), bâtisseur d'églises finlandais
 (né en 1986), joueur tchèque de football

Voir aussi
Honka, fabricant finlandais et maisons et construction en bois massif

Homonymie de patronyme